NGC 6371 (другие обозначения — MCG 4-41-12, ZWG 140.27, PGC 60322) — галактика в созвездии Геркулес.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6371
Геркулес (созвездие)